Кањас Вијехас има више значења:

 Кањас Вијехас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кањас Вијехас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кањас Вијехас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику